Barcelona est le nom de la ville de Barcelone dans la grande majorité des langues européennes, dont le catalan et l'espagnol.

Sciences et techniques 
 Barcelona est le nom international de la météorite de Barcelone, une chondrite de type L6 tombée à Terrassa (Catalogne, Espagne) en 1704.
 En informatique, Barcelona est le nom de code d'un processeur d'AMD, basé sur l'architecture K10.

Culture et société

Art et design 
 Barcelona est une série de lithographies de Joan Miró, réalisées en 1943-1944 et en 1973.
 Barcelona est un modèle de chauffeuse dessiné par Ludwig Mies van der Rohe et Lilly Reich pour le pavillon allemand de l’Exposition internationale de 1929 à Barcelone (Catalogne, Espagne).

Cinéma 
 Barcelona est un film britannique réalisé par J. Steven Edwards en 1927.
 Barcelona est un film espagnol réalisé par Eugenio Pena en 1970.
 Barcelona est un film américain réalisé par Whit Stillman en 1994.
 Barcelona est un film philippin réalisé par Gil Portes en 2006.

Musique 
 Barcelona est une chanson de Freddie Mercury et Montserrat Caballé, sortie en 1988 sur l'album du même nom.
 Barcelona est un single du groupe Les Plastiscines, extrait de l'album du même nom.

Sports 
 Le Barcelona Esport dial 7wae Clube est un club de football brésilien basé à Rio de Janeiro.
 Le Barcelona Esportivo Capela est un club de football brésilien basé à Ibiúna, dans l'État de São Paulo.
 Le Barcelona Sporting Club est un club de football équatorien basé à Guayaquil.
 Le Club Natació Barcelona est un club espagnol de natation et de water-polo basé à Barcelone.
 Les Dragons de Barcelone sont une ancienne franchise catalane de football américain basée à Barcelone (Catalogne, Espagne).
 Le Futbol Club Barcelona est club omnisports basé à Barcelone (Catalogne, Espagne).

Patronyme 
 Jean-Louis Barcelona (1975-) est un acteur français.

Toponyme

Brésil 
 Barcelona, une municipalité de l'État du Rio Grande do Norte ;

Espagne 
 Barcelona, le nom en catalan et en espagnol de :
 la commune de Barcelone, en Catalogne,
 la région métropolitaine de Barcelone,
 la province de Barcelone ;

Philippines 
 Barcelona, une municipalité de la province de Sorsogon ;

Serbie 
 Nova Barcelona, une ancienne colonie hispano-catalane ;

Venezuela 
 Barcelona, une ville de l'État d'Anzoátegui.